Pessoas
Helmuth von Moltke - marechal-de-campo prussiano.
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke - coronel-general prussiano, sobrinho de Helmuth von Moltke. 
Adam Gottlob Moltke - cortesão, diplomata e estadista dinamarquês.
Adam Wilhelm Moltke - político da Dinamarca.

Outros
SMS Moltke - navio da Marinha Imperial alemã.

Desambiguação